A 2009-es junior női kézilabda-Európa-bajnokságot Magyarországon rendezték meg augusztus 14. és augusztus 23. között. A torna győztese a norvég utánpótlás válogatott lett, miután a döntőben két góllal bizonyult jobbnak a magyar válogatottnál. A tornán csak 19 éven aluli játékosok vehettek részt.

Helyszínek
A tornának három magyar város adott otthont:
 Szombathely
 Pápa
 Győr

Sportcsarnokok

Részt vevő csapatok

A magyar válogatott
A magyar válogatott hét hétig készült fel a tornára. Kétszer edzőtáborozott Tatán (június 29.–július 4., július 6–11.), aztán két nap pihenőt kapott, majd újabb négy napig edzőtáboroztak Pápán. Július 20-ától négy napid szintén edzőtáboroztak Győrben, ahol kétszer is játszottunk felkészülési mérkőzést Románia utánpótlás válogatottjával. Július 27-étől július 31-éig Nagyatádon edzőtáboroztak a magyar csapat tagjai. Itt szintén egy felkészülési mérkőzést játszottak, ezúttal Szlovénia utánpótlás válogatottjával(az első mérkőzés Szlovéniában volt). Balatonbogláron is edzőtáboroztak a magyar válogatott lányai, ahol összecsaptak a magyar felnőtt női válogatottal. Balatonboglár után a magyar válogatottra várt még egy edzőtábor, a szombathelyi, ahol már a csoportmérkőzéseket is játszották.

 Szövetségi kapitány: Róth Kálmán
 Edzők: Danyi Gábor, Bartalos Béla

Csoportmérkőzések
Lebonyolítás: A csoport 1. illetve 2. helyezettje a felsőházban, míg a csoport 3., és 4. helyezettje az alsóházban folytatja. A csapatok az egymás elleni eredményeket tovább viszik a felső-, és alsóházba.

A csoport (Győr)

B csoport (Szombathely)

C csoport (Győr, Pápa)

D csoport (Pápa, Győr)

Középdöntők

Felsőház

I. csoport

II. csoport

Alsóház

III. csoport

IV. csoport

Helyosztók

13-16.

9-12.

5-8.

1-4.

Góllövőlista

All-star csapat
A legjobb védekezőjátékosnak a német Luisa Schulzét választották, míg a legértékesebb játékos Nora Mørk lett. Magyar részről a legjobb játékosnak járó díjat Kovacsics Anikó kapta meg. A legsportszerűbb csapat az osztrák válogatott volt, mivel 7 meccsen összesen 38 percet töltöttek emberhátrányban (1 meccsen átlagosan 5,4 perc).

Végeredmény

   Európa-bajnok
   ezüstérmes
   bronzérmes

Források
 https://web.archive.org/web/20090827140908/http://www.junioreb2009.com/DesktopDefault.aspx?menuid=12415

Europa